Halfpipe mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniach 20 lutego - 22 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzem olimpijskim został Amerykanin David Wise. Drugie miejsce zajął jego rodak Alex Ferreira. Na trzecim stopniu podium uplasował się Nowozelandczyk Nico Porteous.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018